El Ferrocarril México-Veracruz fue una división transportista de carga y de pasajeros del Gobierno de México, operado por Ferrocarriles Nacionales de México mediante decreto del presidente Lázaro Cárdenas del Río desde 1937, hasta la descentralización de la red ferroviaria nacional en 1995 y subsecuente extinción de la paraestatal Ferronales en 2001.

Historia

Construcción 

Si bien el decreto para implementar el medio de transporte data de 1837, no fue sino hasta 1864 que se construyó el primer tramo desde la capital; en 1869 el presidente Benito Juárez inauguró dicho tramo que llegaba a la ciudad de Puebla, y en 1873 el presidente Sebastián Lerdo de Tejada inauguró la primera red ferroviaria extendida hasta el Puerto de Veracruz (quedando el tramo Apizaco-Puebla como ramal de la línea ferroviaria principal). Dicha red ferroviaria fue operada por el Ferrocarril Mexicano de capital inglés, que pasaría a llamarse Ferrocarril Interoceánico desde el Porfiriato hasta el periodo post-revolucionario, siendo el antecesor del Ferrocarril México-Veracruz de Ferronales.

Transporte de Pasajeros 
Siguiendo la norma durante la época de oro de Ferronales, los trenes de pasajeros eran bautizados conforme a su destino desde Buenavista: el Regiomontano hacia Monterrey, el Tapatío hacia Guadalajara, y ─por supuesto─ el Jarocho hacia el Puerto de Veracruz cuyo último viaje concluyó de regreso a Buenavista el 18 de agosto de 1999.

Referencias

Véase también 

 Ferrocarriles en México

Ferrocarril en México
Proyecciones urbanas de México